Митинг в Грозном (1973) — митинг ингушей в январе 1973 года в защиту своих прав.
 Митинг в Грозном (1993) — митинг антидудаевской оппозиции весной-летом 1993 года с требованием отставки Дудаева.